Poti (stad), stad in Georgië
 Poti (geslacht), geslacht van kreeftachtigen